Thun peut faire référence à :

Patronyme 
 Inge Thun (1945-2008), joueur de football norvégien ;
 Matteo Thun (né en 1952), designer italien ;
 Róża Thun (née en 1954), femme politique polonaise.

Voir aussi 
 Famille Thun und Hohenstein ;
 Hang Thun Hak (1926-1975), homme politique cambodgien.

Toponymes 
 Thun (Thoune en français), ville suisse du canton de Berne ;
 Thun-Saint-Amand, commune française du département du Nord ;
 Thun-l'Évêque, commune française du département du Nord ;
 Thun-Saint-Martin, commune française du département du Nord.

Voir aussi 
 Gare de Thun-le-Paradis.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme